Memo steht für:
 Memo (Software), ein E-Mail-Programm der schwedischen Firma Nexus
 Memo (Tapo/Memo), einen Ort im Suco Tapo/Memo (Osttimor)
 Memo de Baixo, einen Ort im Suco Saburai (Osttimor)
 Memo (Album), ein Album des deutschen Rappers Pimf

Memo ist der Künstlername von
 Azzi Memo (Mehmet Seyitoglu; * 1994), deutscher Rapper

Memo steht als Abkürzung für:
 memo, das Magazin für europäische medizinische Onkologie
 Memorandum, eine Denkschrift, eine Stellungnahme, ein kalendarisches Merkheft oder eine informative Notiz
 Meyers Memo, ein Kompaktlexikon, das nicht alphabetisch, sondern nach Wissensgebieten und Sachthemen gegliedert ist

MEMO steht als Akronym für:
 Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade
 Multi-Perspective Enterprise Modelling

Siehe auch:
 Memmo

MEMO